Das Herreneinzel der Australian Championships 1960 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Sieger des Turniers wurde der Australier Rod Laver, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann Neale Fraser in fünf Sätzen (5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 8:6) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Herreneinzel
1960